Superligaen (1997/1998) była 86. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1997 w Danii
1998 w Danii
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej